rz – dwuznak występujący w języku polskim i kaszubskim
 
Rz – skrót od Listu do Rzymian z Nowego Testamentu
rz. – rzeka